Израиль принимал участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 10 спортсменов (8 мужчин, 2 женщины), которые приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, стрельбе и плаванию.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
Спорт в Израиле в 1964 году